Copa Libertadores 2009 var 2009 års upplaga av Copa Libertadores, den femtionde upplagan av turneringen. Upplagan kallades "50 años de pasión" (50 år av passion). Turneringen spelades mellan den 27 januari och 15 juli och det vinnande laget blev Estudiantes från Argentina. Upplagan innehöll 38 lag från länderna som tillhör CONMEBOL samt Mexiko. Alla lag förutom Braislien, Ecuador och Argentina fick tre platser vardera. Brasilien och Argentina fick fem platser medan Ecuador fick fyra platser - tre ordinarie platser samt ytterligare en plats då det titelförsvarande laget, LDU Quito, var från Ecuador.

Estudiantes, vinnarna, fick spela i VM för klubblag 2009 och Recopa Sudamericana 2010.

Första omgången

Andra omgången 

Varje gruppvinnare samt tvåorna gick vidare till slutspelet.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 

Guadalajara och San Luis var tvungna att dra sig ur på grund av utbrottet av svininfluensan. De fick dock tillbaka platserna i åttondelsfinalerna under Copa Libertadores 2010 som kompensation för att de var tvungna att dra sig ur.

Slutspelsträd

Referenser
Allmänt

2009
Fotbollssäsongen 2009
2009 i Sydamerika